Se også 509 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
09
Artikler om enkelte år